Велико медресе или Голямо медресе () може да се отнася за някое от следните медресета:
 Велико медресе (, ; 1573-1940) – в Никозия, Кипър
 Велико медресе (; 1924-1941) – в Скопие, Северна Македония
 Велико медресе (; 1771) – в Ятаган, Турция